Nobles georgians:
 Rustam d'Imerètia, dos cops rei d'Imerètia (), fill gran de Constantí III d'Imerètia 
 Rustam de Kartli (Khosro Mirza) (), fill natural de David XI de Kartli i d'una concubina Fou prefecte d'Esfahan
 Rustam Gurieli, mtavari de Gúria del 1534 al 1564 
 Ispahbads bawàndides: 
 Rustam I ibn Surkhab, ispahbad bawàndida del Tabaristan () 
 Hasan ibn Rustam, ispahbad bawàndida del Tabaristan 
 Shah Ghazi Rustam V, ispahbad bawàndida del Tabaristan, fill d'Ali ibn Shahriyar Ala-al Dawla i el seu hereu
 Sharwin II ibn Rustam, ispahbad bawàndida de Tabaristan, fill i successor de Rustam I ibn Surkhab ibn Karin
 Ala al-Dawla Abu Djafar Muhammad ibn Rustam Dusmanziyar ibn Marzuban (? - 1041), cap militar daylamita
 Militar sassànida
 Rostam Farrokhzad